Di seguito una lista di asteroidi dal numero 360001 al 361000 con data di scoperta e scopritore.

360001-360100 

|-
|360001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360002 - ||  ||  || NEAT
|-
|360003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360008 - ||  ||  || Rinner, C., Kugel, F.
|-
|360009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360015 - ||  ||  || CSS
|-
|360016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360018 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360021 - ||  ||  || NEAT
|-
|360022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360024 - ||  ||  || NEAT
|-
|360025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360031 - ||  ||  || WISE
|-
|360032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360034 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360037 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|360038 - ||  ||  || WISE
|-
|360039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360046 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|360047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360052 - ||  ||  || CSS
|-
|360053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360057 - ||  ||  || LUSS
|-
|360058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360059 - ||  ||  || CSS
|-
|360060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360062 - ||  ||  || NEAT
|-
|360063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360064 - ||  ||  || NEAT
|-
|360065 - ||  ||  || CSS
|-
|360066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360067 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360072 Alcimedon ||  ||  || Zelenchukskaya Stn
|-
|360073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360076 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|360077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360082 - ||  ||  || NEAT
|-
|360083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360086 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360089 - ||  ||  || NEAT
|-
|360090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360095 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|360096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

360101-360200 

|-
|360101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360106 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|360107 - ||  ||  || WISE
|-
|360108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360110 - ||  ||  || NEAT
|-
|360111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360112 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|360113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360119 - ||  ||  || NEAT
|-
|360120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360127 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360128 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360131 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|360132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360135 - ||  ||  || CSS
|-
|360136 - ||  ||  || CSS
|-
|360137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360138 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|360139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360148 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|360149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360162 - ||  ||  || CSS
|-
|360163 - ||  ||  || WISE
|-
|360164 - ||  ||  || CSS
|-
|360165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360172 - ||  ||  || NEAT
|-
|360173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360175 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360178 - ||  ||  || NEAT
|-
|360179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360181 - ||  ||  || NEAT
|-
|360182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360184 - ||  ||  || CSS
|-
|360185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360189 - ||  ||  || CSS
|-
|360190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360191 - ||  ||  || Phinney, J., Mueller, J. E.
|-
|360192 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|360193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360196 - ||  ||  || NEAT
|-
|360197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360200 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|}

360201-360300 

|-
|360201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360206 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|360207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360208 - ||  ||  || ODAS
|-
|360209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360212 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360220 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|360221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360250 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|360251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360262 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360264 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360287 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360292 - ||  ||  || NEAT
|-
|360293 - ||  ||  || NEAT
|-
|360294 - ||  ||  || NEAT
|-
|360295 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360296 - ||  ||  || NEAT
|-
|360297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360298 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360299 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360300 - ||  ||  || LONEOS
|}

360301-360400 

|-
|360301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360307 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|360308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360323 - ||  ||  || NEAT
|-
|360324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360328 - ||  ||  || NEAT
|-
|360329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360333 - ||  ||  || NEAT
|-
|360334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360335 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360336 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|360337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360339 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|360340 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|360341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360348 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360349 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360350 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360359 - ||  ||  || NEAT
|-
|360360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360361 - ||  ||  || NEAT
|-
|360362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360375 - ||  ||  || NEAT
|-
|360376 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|360377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360383 - ||  ||  || NEAT
|-
|360384 - ||  ||  || NEAT
|-
|360385 - ||  ||  || NEAT
|-
|360386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360387 - ||  ||  || NEAT
|-
|360388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360390 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|360391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360392 - ||  ||  || NEAT
|-
|360393 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|360394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360396 - ||  ||  || NEAT
|-
|360397 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360398 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|360399 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|360400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

360401-360500 

|-
|360401 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|360402 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360403 - ||  ||  || White, M., Collins, M.
|-
|360404 - ||  ||  || NEAT
|-
|360405 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|360406 - ||  ||  || NEAT
|-
|360407 - ||  ||  || NEAT
|-
|360408 - ||  ||  || NEAT
|-
|360409 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360415 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360419 - ||  ||  || NEAT
|-
|360420 - ||  ||  || NEAT
|-
|360421 - ||  ||  || NEAT
|-
|360422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360423 - ||  ||  || NEAT
|-
|360424 - ||  ||  || NEAT
|-
|360425 - ||  ||  || NEAT
|-
|360426 - ||  ||  || NEAT
|-
|360427 - ||  ||  || NEAT
|-
|360428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360429 - ||  ||  || NEAT
|-
|360430 - ||  ||  || NEAT
|-
|360431 - ||  ||  || NEAT
|-
|360432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360439 - ||  ||  || NEAT
|-
|360440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360441 - ||  ||  || NEAT
|-
|360442 - ||  ||  || NEAT
|-
|360443 - ||  ||  || NEAT
|-
|360444 - ||  ||  || WISE
|-
|360445 - ||  ||  || CSS
|-
|360446 - ||  ||  || NEAT
|-
|360447 - ||  ||  || NEAT
|-
|360448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360449 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|360450 - ||  ||  || NEAT
|-
|360451 - ||  ||  || NEAT
|-
|360452 - ||  ||  || NEAT
|-
|360453 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|360454 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|360455 - ||  ||  || NEAT
|-
|360456 - ||  ||  || NEAT
|-
|360457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360458 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|360459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360461 - ||  ||  || Pravec, P., Kusnirak, P.
|-
|360462 - ||  ||  || NEAT
|-
|360463 - ||  ||  || NEAT
|-
|360464 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|360465 - ||  ||  || NEAT
|-
|360466 - ||  ||  || NEAT
|-
|360467 - ||  ||  || NEAT
|-
|360468 - ||  ||  || NEAT
|-
|360469 - ||  ||  || NEAT
|-
|360470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360474 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360476 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360477 - ||  ||  || NEAT
|-
|360478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360481 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360482 - ||  ||  || NEAT
|-
|360483 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360484 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360485 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360486 - ||  ||  || NEAT
|-
|360487 - ||  ||  || La Palma
|-
|360488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360491 - ||  ||  || NEAT
|-
|360492 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|360493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360495 - ||  ||  || NEAT
|-
|360496 - ||  ||  || NEAT
|-
|360497 - ||  ||  || NEAT
|-
|360498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360499 - ||  ||  || NEAT
|-
|360500 - ||  ||  || LINEAR
|}

360501-360600 

|-
|360501 - ||  ||  || NEAT
|-
|360502 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360505 - ||  ||  || CINEOS
|-
|360506 - ||  ||  || NEAT
|-
|360507 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
|360508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360509 - ||  ||  || Polishook, D.
|-
|360510 - ||  ||  || NEAT
|-
|360511 - ||  ||  || CINEOS
|-
|360512 - ||  ||  || NEAT
|-
|360513 - ||  ||  || CINEOS
|-
|360514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360515 - ||  ||  || CINEOS
|-
|360516 - ||  ||  || NEAT
|-
|360517 - ||  ||  || NEAT
|-
|360518 - ||  ||  || NEAT
|-
|360519 - ||  ||  || NEAT
|-
|360520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360522 - ||  ||  || NEAT
|-
|360523 - ||  ||  || NEAT
|-
|360524 - ||  ||  || NEAT
|-
|360525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360526 - ||  ||  || Wise
|-
|360527 - ||  ||  || NEAT
|-
|360528 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360530 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360537 - ||  ||  || NEAT
|-
|360538 - ||  ||  || NEAT
|-
|360539 - ||  ||  || NEAT
|-
|360540 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360542 - ||  ||  || NEAT
|-
|360543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360544 - ||  ||  || NEAT
|-
|360545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360548 - ||  ||  || NEAT
|-
|360549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360552 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360553 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360555 - ||  ||  || NEAT
|-
|360556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360558 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360559 - ||  ||  || Kessel, J. W.
|-
|360560 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360564 - ||  ||  || NEAT
|-
|360565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360567 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360568 - ||  ||  || NEAT
|-
|360569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360571 - ||  ||  || NEAT
|-
|360572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360577 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360582 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360584 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360587 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|360588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

360601-360700 

|-
|360601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360607 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360610 - ||  ||  || CSS
|-
|360611 - ||  ||  || CSS
|-
|360612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360614 - ||  ||  || NEAT
|-
|360615 - ||  ||  || CSS
|-
|360616 - ||  ||  || NEAT
|-
|360617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360618 - ||  ||  || NEAT
|-
|360619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360624 - ||  ||  || NEAT
|-
|360625 - ||  ||  || NEAT
|-
|360626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360631 - ||  ||  || NEAT
|-
|360632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360643 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|360644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360648 - ||  ||  || NEAT
|-
|360649 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|360650 - ||  ||  || NEAT
|-
|360651 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|360652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360653 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|360654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360656 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360657 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|360658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360662 - ||  ||  || NEAT
|-
|360663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360668 - ||  ||  || NEAT
|-
|360669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360679 - ||  ||  || NEAT
|-
|360680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360686 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360693 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360696 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360698 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

360701-360800 

|-
|360701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360708 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360710 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360713 - ||  ||  || NEAT
|-
|360714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360719 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360720 - ||  ||  || NEAT
|-
|360721 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360722 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360738 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|360739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360741 - ||  ||  || NEAT
|-
|360742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360743 - ||  ||  || NEAT
|-
|360744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360747 - ||  ||  || CSS
|-
|360748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360749 - ||  ||  || CSS
|-
|360750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360759 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360760 - ||  ||  || NEAT
|-
|360761 - ||  ||  || CINEOS
|-
|360762 FRIPON ||  ||  || Vicques
|-
|360763 - ||  ||  || CSS
|-
|360764 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|360765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360767 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|360768 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|360769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360775 - ||  ||  || CSS
|-
|360776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360778 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360780 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360782 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360793 - ||  ||  || NEAT
|-
|360794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360797 - ||  ||  || CSS
|-
|360798 - ||  ||  || CSS
|-
|360799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

360801-360900 

|-
|360801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360802 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360804 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|360805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360806 - ||  ||  || CSS
|-
|360807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360809 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|360810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360819 - ||  ||  || CSS
|-
|360820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360821 - ||  ||  || CSS
|-
|360822 - ||  ||  || NEAT
|-
|360823 - ||  ||  || NEAT
|-
|360824 - ||  ||  || CINEOS
|-
|360825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360829 - ||  ||  || CSS
|-
|360830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360832 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|360833 - ||  ||  || NEAT
|-
|360834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360835 - ||  ||  || NEAT
|-
|360836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360841 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|360842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360843 - ||  ||  || NEAT
|-
|360844 - ||  ||  || NEAT
|-
|360845 - ||  ||  || NEAT
|-
|360846 - ||  ||  || NEAT
|-
|360847 - ||  ||  || NEAT
|-
|360848 - ||  ||  || NEAT
|-
|360849 - ||  ||  || NEAT
|-
|360850 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360851 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360852 - ||  ||  || NEAT
|-
|360853 - ||  ||  || NEAT
|-
|360854 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360855 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360856 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360862 - ||  ||  || NEAT
|-
|360863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360864 - ||  ||  || NEAT
|-
|360865 - ||  ||  || NEAT
|-
|360866 - ||  ||  || Campo Catino Austral Observatory Survey
|-
|360867 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|360868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360869 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|360870 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|360871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360872 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360873 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360877 - ||  ||  || NEAT
|-
|360878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

360901-361000 

|-
|360901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360904 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360910 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360915 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|360916 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|360917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360918 - ||  ||  || CSS
|-
|360919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360923 - ||  ||  || CSS
|-
|360924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360925 - ||  ||  || CSS
|-
|360926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360927 - ||  ||  || CSS
|-
|360928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|360930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360933 - ||  ||  || LONEOS
|-
|360934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360947 - ||  ||  || CSS
|-
|360948 - ||  ||  || CSS
|-
|360949 - ||  ||  || CSS
|-
|360950 - ||  ||  || CSS
|-
|360951 - ||  ||  || NEAT
|-
|360952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360958 - ||  ||  || NEAT
|-
|360959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360960 - ||  ||  || CSS
|-
|360961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360963 - ||  ||  || CSS
|-
|360964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360989 - ||  ||  || CSS
|-
|360990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|360995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360997 - ||  ||  || CSS
|-
|360998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|360999 - ||  ||  || CSS
|-
|361000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0360001